Di seguito una lista di asteroidi dal numero 481001 al 482000 con data di scoperta e scopritore.

481001-481100 

|-
|481001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481006 - ||  ||  || St. Veran
|-
|481007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481009 - ||  ||  || NEAT
|-
|481010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481012 - ||  ||  || ODAS
|-
|481013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481027 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|481028 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481032 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481033 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|481034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481036 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|481037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481038 - ||  ||  || CSS
|-
|481039 - ||  ||  || CSS
|-
|481040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481044 - ||  ||  || CSS
|-
|481045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481046 - ||  ||  || CSS
|-
|481047 - ||  ||  || CSS
|-
|481048 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481049 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481052 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481053 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|481054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481062 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481063 - ||  ||  || NEAT
|-
|481064 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481067 - ||  ||  || NEAT
|-
|481068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481073 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481075 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|481076 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|481077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481085 - ||  ||  || CSS
|-
|481086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481090 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481099 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

481101-481200 

|-
|481101 - ||  ||  || CSS
|-
|481102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481105 - ||  ||  || CSS
|-
|481106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481123 - ||  ||  || CSS
|-
|481124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481125 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481126 - ||  ||  || NEAT
|-
|481127 - ||  ||  || CSS
|-
|481128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481136 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481139 - ||  ||  || NEAT
|-
|481140 - ||  ||  || CSS
|-
|481141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481151 - ||  ||  || CSS
|-
|481152 - ||  ||  || CSS
|-
|481153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481175 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481187 - ||  ||  || CSS
|-
|481188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481190 - ||  ||  || CSS
|-
|481191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481195 - ||  ||  || CSS
|-
|481196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481200 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|}

481201-481300 

|-
|481201 - ||  ||  || CSS
|-
|481202 - ||  ||  || CSS
|-
|481203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481204 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|481205 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|481206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481214 - ||  ||  || CSS
|-
|481215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481220 - ||  ||  || CSS
|-
|481221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481223 - ||  ||  || NEAT
|-
|481224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481231 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|481232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481238 - ||  ||  || CSS
|-
|481239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481240 - ||  ||  || CSS
|-
|481241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481248 - ||  ||  || CSS
|-
|481249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481254 - ||  ||  || CSS
|-
|481255 - ||  ||  || CSS
|-
|481256 - ||  ||  || CSS
|-
|481257 - ||  ||  || CSS
|-
|481258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481295 - ||  ||  || CSS
|-
|481296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481299 - ||  ||  || CSS
|-
|481300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

481301-481400 

|-
|481301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481311 - ||  ||  || CSS
|-
|481312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481319 - ||  ||  || CSS
|-
|481320 - ||  ||  || CSS
|-
|481321 - ||  ||  || CSS
|-
|481322 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|481323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481326 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481351 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481352 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481358 - ||  ||  || CSS
|-
|481359 - ||  ||  || CSS
|-
|481360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481362 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481363 - ||  ||  || CSS
|-
|481364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481368 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|481369 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|481370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481381 - ||  ||  || NEAT
|-
|481382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481383 - ||  ||  || NEAT
|-
|481384 - ||  ||  || CSS
|-
|481385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481388 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|481389 - ||  ||  || CSS
|-
|481390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481394 - ||  ||  || CSS
|-
|481395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481396 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481397 - ||  ||  || CSS
|-
|481398 - ||  ||  || CSS
|-
|481399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

481401-481500 

|-
|481401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481406 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481416 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|481417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481418 - ||  ||  || CSS
|-
|481419 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481431 - ||  ||  || CSS
|-
|481432 - ||  ||  || CSS
|-
|481433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481442 - ||  ||  || CSS
|-
|481443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481462 - ||  ||  || CSS
|-
|481463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481470 - ||  ||  || CSS
|-
|481471 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|481472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481482 - ||  ||  || CSS
|-
|481483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481486 - ||  ||  || CSS
|-
|481487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481488 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|481489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481490 - ||  ||  || Durig, D. T.
|-
|481491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

481501-481600 

|-
|481501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481508 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481516 - ||  ||  || CSS
|-
|481517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481518 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481522 - ||  ||  || CSS
|-
|481523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481530 - ||  ||  || CSS
|-
|481531 - ||  ||  || CSS
|-
|481532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481537 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481538 - ||  ||  || OAM
|-
|481539 - ||  ||  || CSS
|-
|481540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481541 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481542 - ||  ||  || CSS
|-
|481543 - ||  ||  || CSS
|-
|481544 - ||  ||  || CSS
|-
|481545 - ||  ||  || CSS
|-
|481546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481548 - ||  ||  || CSS
|-
|481549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481553 - ||  ||  || CSS
|-
|481554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481555 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|481556 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|481557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481558 - ||  ||  || CSS
|-
|481559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481560 - ||  ||  || CSS
|-
|481561 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481562 - ||  ||  || CSS
|-
|481563 - ||  ||  || CSS
|-
|481564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481565 - ||  ||  || CSS
|-
|481566 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|481567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481571 - ||  ||  || CSS
|-
|481572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481578 - ||  ||  || CSS
|-
|481579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481583 - ||  ||  || CSS
|-
|481584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481585 - ||  ||  || CSS
|-
|481586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481587 - ||  ||  || CSS
|-
|481588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481593 - ||  ||  || CSS
|-
|481594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481597 - ||  ||  || CSS
|-
|481598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

481601-481700 

|-
|481601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481607 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481608 - ||  ||  || CSS
|-
|481609 - ||  ||  || CSS
|-
|481610 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481613 - ||  ||  || CSS
|-
|481614 - ||  ||  || CSS
|-
|481615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481618 - ||  ||  || CSS
|-
|481619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481620 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481628 - ||  ||  || CSS
|-
|481629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481630 - ||  ||  || CSS
|-
|481631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481632 - ||  ||  || CSS
|-
|481633 - ||  ||  || CSS
|-
|481634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481635 - ||  ||  || CSS
|-
|481636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481639 - ||  ||  || CSS
|-
|481640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481657 - ||  ||  || CSS
|-
|481658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481664 - ||  ||  || CSS
|-
|481665 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481672 - ||  ||  || CSS
|-
|481673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481676 - ||  ||  || CSS
|-
|481677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481682 - ||  ||  || CSS
|-
|481683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

481701-481800 

|-
|481701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481719 - ||  ||  || CSS
|-
|481720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481734 - ||  ||  || CSS
|-
|481735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481766 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|481767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481771 - ||  ||  || CSS
|-
|481772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481775 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481787 - ||  ||  || CSS
|-
|481788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481790 - ||  ||  || CSS
|-
|481791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

481801-481900 

|-
|481801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481804 - ||  ||  || CSS
|-
|481805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481841 - ||  ||  || CSS
|-
|481842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481844 - ||  ||  || OAM
|-
|481845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481847 - ||  ||  || CSS
|-
|481848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481851 - ||  ||  || CSS
|-
|481852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481859 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|481860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481884 - ||  ||  || CSS
|-
|481885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481888 - ||  ||  || Farra d'Isonzo
|-
|481889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

481901-482000 

|-
|481901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481904 - ||  ||  || CSS
|-
|481905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481916 - ||  ||  || CSS
|-
|481917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481918 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|481919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481922 - ||  ||  || Jarnac
|-
|481923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481924 - ||  ||  || CSS
|-
|481925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481929 - ||  ||  || LONEOS
|-
|481930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481938 - ||  ||  || CSS
|-
|481939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481942 - ||  ||  || CSS
|-
|481943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481946 - ||  ||  || OAM
|-
|481947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481949 - ||  ||  || OAM
|-
|481950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481952 - ||  ||  || CSS
|-
|481953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481956 - ||  ||  || CSS
|-
|481957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481960 - ||  ||  || CSS
|-
|481961 - ||  ||  || CSS
|-
|481962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481969 - ||  ||  || OAM
|-
|481970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481979 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|481980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481984 Cernunnos||  ||  || Michel Ory
|-
|481985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481986 - ||  ||  || CSS
|-
|481987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481988 - ||  ||  || CSS
|-
|481989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|481990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481991 - ||  ||  || OAM
|-
|481992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481993 Melaniezander||  ||  || ESA OGS
|-
|481994 - ||  ||  || CSS
|-
|481995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|481999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|482000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 

0481001